Gisèle est le nom hypothétique de l'épouse de Caribert, dit Hardrad, comte de Laon, donc de la mère de la reine Berthe au Grand Pied († 783) et grand-mère maternelle de Charlemagne.

Aucun document contemporain ou postérieur ne mentionne le nom de l'épouse du comte Caribert. Non citée en 744 lors du mariage de sa fille Berthe avec Pépin le Bref, alors maire du palais, elle est probablement déjà morte.

En 1915, sur la base de plusieurs chartes mentionnant une Ode, fille d'un Théotar, dans l'entourage d'un comte Hardrad, l'historien Anton Halbedel proposa d'identifier cette épouse avec cette Ode. Depuis cette thèse a été abandonnée, à la suite des travaux de l'historien Eduard Hlawitschka.

En 1975, le généalogiste et héraldiste, Szabolcs de Vajay a proposé de nommer cette épouse du prénom de Gisèle. Il avait en effet remarqué que ce prénom apparait fréquemment parmi les Carolingiens à partir de Pépin le Bref, alors qu'il y est antérieurement inconnu ainsi que dans la famille de Caribert de Laon. 

Szabols de Vajay l'a rapproché de l'épouse du dernier roi mérovingien, . Mais le nom de cette dernière n'est en fait que le résultat d'hypothèses reconnues depuis comme erronées et rien ne permet d'affirmer que  se soit marié. Il semble que cette Gisela regina soit une confusion entre deux homonymes, une noble bavaroise du  et une fille de . La femme de Caribert n'a probablement aucun lien de parenté proche avec les derniers Mérovingiens. Il n'est cependant pas impossible que la femme de Caribert soit identique à la noble bavaroise du .

La charte d'Alaon, un faux forgé au  fait descendre les principales familles gasconnes du roi mérovingien  et de son épouse Gisèle, fille d'un duc de Vasconie. Cette Gisèle n'est absolument pas attestée par les sources contemporaines, mais une confusion entre les deux couples Caribert - Gisèle fait que la femme du comte de Laon est originaire d'Aquitaine, mais rien ne permet la confirmation de cette hypothèse.

L'onomastique laisse penser un lien avec des comtes de Frioul. En effet deux comtes du début du  se prénomment Gisulf, et le second est père d'une Geila, forme raccourcie de Gisela. Cette Geila est l'épouse de , duc de Bavière, et le prénom se retrouve rapidement dans les familles bavaroises et alémaniques. On ne peut donc pas en dire plus sur l'origine de Gisèle.

Notes et références 

Noble du Moyen Âge
Personnalité féminine du VIIIe siècle
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Noblesse franque
Hugobertide
Charlemagne